L'Homme nu (The Hollow Man), roman de science-fiction publié par Dan Simmons en 1992 ;
 L'Homme nu, film  français réalisé par Henri Desfontaines, sorti en 1913  ;
 L'Homme nu (Love on a Bet), film américain sorti en 1936 ;
 L'Homme nu. La dictature invisible du numérique, essai de Marc Dugain avec Christophe Labbé en 2016.